Александр Леонтьев: Леонтьев, Александр Александрович (1859—1923) — русский правовед.
 Леонтьев, Александр Владимирович (род. 1976) — российский гитарист и вокалист.
 Леонтьев, Александр Иванович (1927—2022) — российский теплофизик.
 Леонтьев, Александр Максимович (1948—2009) — премьер-министр Французской Полинезии
 Леонтьев, Александр Михайлович (1902—1960) — деятель советских спецслужб, генерал-лейтенант.
 Леонтьев, Александр Николаевич (1827—1878) — русский генерал, начальник Николаевской академии Генерального штаба.
 Леонтьев, Александр Николаевич (?—1952) — тургайский и якутский вице-губернатор.
 Леонтьев, Александр Юрьевич (род. 1970) — российский поэт, переводчик, эссеист.